A 23 106-os számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében.

Nyomvonala 

A 2303-as útból ágazik ki, annak 8+900-as kilométerszelvénye közelében, Kazár és Mátraszele határán. Több mint 1 kilométeren át a két község határvonalát követi, majd további közel 2 kilométeren Mátraszele külterületén halad. Harmadik kilométere után lép át a zsáktelepülés Bárna területére, keresztezve a Bárna-patakot. Itt északnak fordul; a község déli, Csókás nevű falurészében húzódó szakaszának települési neve Malom út, a folytatásban pedig Kossuth út néven halad, a faluközpont északi részéig. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,248 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23106